Johann Karl von Sparr ist der Name folgender Personen:

* Johann Karl von Sparr (Domherr, 1667) (1667–1737), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster
 Johann Karl von Sparr (Domherr, 1693) (1693–1783), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster